Грессе:

 Грессе — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Грессе, Жан-Батист-Луи (1709—1777) — французский поэт и драматург.
 Грессе, Иоганн-Георг-Теодор (1814—1885) — немецкий литературовед и библиограф.